Dozer steht für:

 eine Planierraupe
 eine Band, siehe Dozer (Band)